<< 62-я Церемонии вручения 64-я >>

63 церемония вручения Прайм-тайм премии «Эмми» () — главная телевизионная премия США, награждающая лучшие телепрограммы года, выходящие в прайм-тайм. Вручение премий состоялось 18 сентября 2011 года в Голливуде, а ведущей выступила комедийная актриса Джейн Линч.

Номинанты

Программы

Актёрские категории

Ведущие актёры

Актёры второго плана

Гостевые категории

Сценарии

Режиссура

Лидеры по количеству номинаций 

 21: Милдред Пирс (HBO)
 19: Mad Men (AMC)
 18: Подпольная империя (HBO)
 17: Modern Family (ABC)
 16: Saturday Night Live (NBC)
 13: Игра престолов (HBO), 30 Rock (NBC)
 12: Хор (Fox)
 11: Downton Abbey (PBS), Too Big to Fail (HBO)
 9: Cinema Verite (HBO), Хорошая жена (CBS), Клан Кеннеди (ReelzChannel)
 6: Убийство (AMC), Upstairs, Downstairs (BBC)
5: Теория Большого взрыва (CBS), Декстер (Showtime), Lady Gaga Presents the Monster Ball Tour: At Madison Square Garden (HBO)
4: Friday Night Lights (101 / NBC), Justified (FX), Офис (NBC)
3: Big C (Showtime), The Colbert Report (Comedy Central), The Daily Show (Comedy Central), Parks and Recreation (NBC)

Примечания

Ссылки 
 Academy of Television Arts and Sciences website

2011
События 18 сентября
Сентябрь 2011 года
2011 год в Калифорнии
История Лос-Анджелеса
Телевизионные премии 2011 года